Meel ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar van Meel (* 1979), niederländischer Jazzmusiker und Journalist
 Guido Van Meel (* 1952), belgischer Radrennfahrer